Riccardo Malipiero ist der Name folgender Personen:

* Riccardo Malipiero (Cellist) (1886–1975), italienischer Cellist und Musikpädagoge
 Riccardo Malipiero (Komponist) (1914–2003), italienischer Komponist